Le nom «  » (soit «  » en anglais) peut faire référence à :

Avions 

 plusieurs avions ayant appartenu à l'aviateur australien Charles Kingsford Smith :
 Southern Cross, premier avion à avoir effectué le premier vol transpacifique en 1928 ;
 Lady Southern Cross, premier avion à avoir effectué le premier vol transpacifique vers l'est en 1934 ;

Bateaux 
 plusieurs navires à passagers , dont :
 , un baleinier de 1886 ;
 le yacht australien Southern Cross ayant participé à la coupe de l’America édition 1974 ;

Culture 
 La Griffe du Sud, un roman de Patricia Cornwell de 1998, dont c’est le titre anglais ;
 Southern Cross, un anime japonais ;
 , une chanson de Crosby, Stills and Nash ;

Médias 
 Southern Cross Broadcasting, une société de télévision australienne ;
 plusieurs périodiques catholiques :
 l’hebdomadaire sud-africain ,
 le mensuel argentin ,
 l’hebdomadaire australien  ;

Toponymie 

 trois villages en Australie :
 Southern Cross dans le comté de Yilgarn en Australie-Occidentale,
  dans la région de Charters Towers dans le Queensland,
  dans le comté de Moyne dans le Victoria ;

Autres 
 l’université Southern Cross en Australie ;
 l’expédition Southern Cross, une expédition britannique en Antarctique ;
 la chaîne Southern Cross, une chaîne de montagnes en Antarctique ;
 le Southern Cross, une variété de houblon.

Homonymie de toponyme